Marko Stamenic, né le  à Wellington, est un footballeur international néo-zélandais qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Copenhague.

Biographie 
Né à Wellington, Stamenic fréquente le  de sa ville natale et après avoir commencé a jouer au football à  dans le Lower Hutt, il a intégré la .

Ayant grandis en Nouvelle-Zélande, Stamenic est issu d'une famille aux origines serbes et samoanes.

Carrière en club

Débuts en Nouvelle-Zélande (2017-2020) 
Dans la continuité de son parcours à l'acédmie Olé, Stamenic joue également avec son club affilié, le Western Suburbs en , où il fait ses débuts en 2017 et avec qui il atteint la finale de la Coupe de Nouvelle-Zélande en 2018.

Le , alors que son académie vient de s'associer au Team Wellington, Stamenic signe avec le club de Championnat de Nouvelle-Zélande. Il apparait alors comme un des footballeurs les plus prometteurs de son pays.

Arrivée au Danemark (depuis 2020) 
Après ses performances remarquées pour les jeunes néo-zélandais lors de la Coupe du monde junior 2019, Stamenic passe trois semaines au FC Copenhague en . Cependant, avec l'éclatement de la pandémie de covid, Stamenic doit couper court à son séjour en Europe pour rentrer dans son pays natal, à la suite des directives qui y sont mises en place. Mais le jeune joueur reste dans le viseur du club danois, avec qui il va finalement signer le , alors que le covid semble être en retrait en Europe.

Stamenic fait ses débuts professionnels le , titularisé en Superligaen lors d'une défaite 2-1 en contre le Randers FC, montant également en puissance avec les équipes de jeunes du club.

Le , la jeune promesse océanienne est prêtée au HB Køge en deuxième division danoise pour le reste de l'année afin de gagner en temps de jeu et en expérience sénior.

Carrière en sélection

Début en sélection junior 
Stamenic fait sa première apparition pour en équipe néo-zélandaise des moins de 17 ans le  entrant en jeu lors d'une défaite marquante 5-0 contre les Îles Salomon lors du championnat d'Océanie. Mais Stamenic va ensuite s'imposer comme titulaire avec la sélection lors du tournoi, que la Nouvelle-Zélande termine par une victoire contre Tahiti en demi-finale — qui qualifie les kiwis pour la coupe du monde —, remportant ensuite la compétition, après une revanche face aux Îles Salomon, battues 5-4 aux tirs au but.

Stamenic prend ainsi également par à la Coupe du Monde junior de 2019, où malgré une élimination en phase de groupe le jeune joueurs et son équipe s'illustrent, notamment lors de la défaite contre les hôtes brésiliens, puis dans leur dernier match, une victoire 1-0 contre le Canada.

Sélection olympique 
En , Marko Stamenic participe aux Jeux olympiques, qui vont marquer l'histoire du football néo-zélandais : d'abord portés par Chris Wood, ils battent en ouverture une Corée du Sud qui fait partie des favoris — étant les champions asiatiques  — et qui dans ce tournoi sur son continent marquera ensuite 10 buts contre ses autres adversaires de poule.

Entré en jeu lors des deux premiers matchs, il va en revanche être titulaire lors du dernier match de poule contre la Roumanie — une équipe arrivée troisième du championnat d'Europe — jouant un rôle central dans l'assise défensive de son équipe, qui va arracher un nul 0-0 leur permettant une qualification historique en phase à élimination directe.

Suspendu pour les quarts de finale à la suite de deux cartons jaunes, il ne participe ainsi pas à l'élimination des siens face aux hôtes japonais, à la suite d'une défaite aux tirs au but.

Premiers appels avec les  
En , Stamenic est appelé à jouer en équipe néo-zélandaise senior, pour des matchs amicaux que le covid finira par forcer l'annulation.

En , le jeune milieu est à nouveau appelé avec les , pour des matchs amicaux contre Curaçao et le Bahreïn.

Il est titularisé dès le premier match de cette série le , contre les caribéens — qui est aussi la première rencontre internationale des néo-zélandais dans un contexte marqué par le covid —, formant avec Sarpreet Singh et Matthew Garbett un milieu brillant par la fluidité de son animation, permettant aux siens de s'imposer 2-1 contre , après avoir mené par deux longueurs d'avance.

Style de jeu 
Marko Stamenic est un milieu de terrain évoluant dans un registre de milieu défensif qui sert de plaque tournante dans l'entrejeu, tel un , il est comparé à l'international italien Manuel Locatelli.

Milieu au physique assez imposant, il est notamment décrit comme un joueur .

Palmarès

En sélection

En club

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur international néo-zélandais
Naissance en février 2002
Naissance à Wellington
Joueur du FC Copenhague
Joueur du HB Køge